Алькарас () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 367,07 км². Население — 1 642 человека (на 2010 год). Расстояние — 81 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 

 Alcaraz en la web de Diputación
 Alcaraz en el sitio Albacete siempre abierto
 Portal de Turismo Provincial de la Cámara de Comercio de Albacete

Муниципалитеты Альбасете
Города Альбасете